O nome Fred foi utilizado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

Furacão Fred (2009) - furacão de categoria 3 a oeste de Cabo Verde, sendo o mais intenso furacão no Atlântico a leste do meridiano 35°W em toda a história.

Tempestade tropical Fred (2021) - tempestade tropical que atingiu as Antilhas e os Estados Unidos.

Além disso, o nome Fred foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste:
Tufão Fred (1991) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 que atingiu Hainan, sul da China e Vietnã.
Tufão Fred (1994) - intenso tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que atingiu a China, causando mais de 1.000 fatalidades.

E o nome Fred foi usado para um ciclone tropical no Oceano Índico Sudoeste:
 Ciclone Fred

Desambiguação